Fireball kan avse:

 Fireball (musikalbum) – Deep Purples femte studioalbum, utgivet 1971
 Fireball (spritdryck) – en spritdryck med smak av kanel och whisky
 The Fireballs – en amerikansk instrumental musikgrupp